Giardini Reali si può riferire a:
 Giardini Reali di Torino, a Torino
 Giardini Reali di Napoli, a Napoli
 Giardini Reali di Monza, a Monza
 Giardini Reali di Venezia, a Venezia
 Giardini reali di Herrenhausen, a Herrenhausen